A Head Full of Dreams — сьомий студійний альбом британського рок-гурту Coldplay, виданий 4 грудня 2015 року лейблом Parlophone та Atlantic Records. Це другий альбом гурту у Північній Америці на лейблі Atlantic Records (після того, як у 2003 році гурт був переведений із Capitol Records).

Про альбом 
Coldplay записали альбом протягом кінця 2014 — середини 2015 рр., одразу після того, як закінчили Ghost Stories, у помітно іншому стилі та звучанні. У записі різних пісень взяли участь Бейонсе, Ноел Галлахер, Туве Лу, Хатія Буніатішвілі та Merry Clayton. Продюсуванням альбому займались Рік Сімпсон та StarGate. В альбомі також міститься фрагмент виконання християнського гімну «Чудова ласка» Президентом США Бараком Обамою на похоронах Клемента Пінкні (у композиції Kaleidoscope).

Платівка отримала різноманітні відгуки критиків. Альбом досягнув першої позиції у Великій Британії і другої — у США, Австралії, Канаді, Нідерландах та Італії, пропустивши на першу позицію альбом Адель «25». На 2016 Brit Awards альбом було номіновано у категорії «Британський альбом року». Платівка стала 8-ю кількістю проданих копій у світі у 2015 році згідно із даними Міжнародної федерації виробників фонограм.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Atlantic Records
Альбоми Coldplay
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Parlophone
Грудень 2015